Крунианская лекция (Croonian Medal and Lecture) — ежегодная награда Лондонского королевского общества в области биологических наук, главная подобная лекция общества по ним и одна из его самых престижных наград. Была задумана одним из первых членов общества , а средства на осуществление завещала его вдова. Присуждается с 1738 года, лауреат получает медаль и 10 000 фунтов стерлингов. Бывшая ранее только для граждан стран Содружества и Ирландской Республики и тех, кто проживал и работал в них не менее трёх лет непосредственно перед номинацией, ныне это международная научная награда.

Ссылки 
 Croonian Medal and Lecture
 Прежняя версия страницы Крунианской лекции на сайте Королевского общества

Примечания 

Биологические награды
Награды Лондонского королевского общества
Появились в 1738 году
Почётные лекции
Появились в XVIII веке в Великобритании